Glasögontjärn (Glasögtjärn) kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Glasögtjärnarna, Dalarna, sjö i Leksands kommun, 
Norra Glasögontjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Södra Glasögontjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Glasögontjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (9,77 ha)
Glasögontjärnarna, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 
Glasögtjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 710829-146820), sjö i Strömsunds kommun, 
Glasögontjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Glasögtjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 710840-146814), sjö i Strömsunds kommun, 
Glasögontjärnarna, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Glasögontjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Glasögontjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn